Память (рассказ, 1919) — рассказ Лавкрафта.
 Память (рассказ, 2006) — рассказ Стивена Кинга.

См. также 
 Память